Kabinett Saionji steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Saionji I (1906 bis 1908) 
 Kabinett Saionji II (1911 bis 1912)